«Пье́дра Буэ́на» () — эскадренный миноносец типа «Аллен М. Самнер», находившийся в составе ВМС Аргентины. С момента спуска на воду в 1944 году до 1979 года нёс службу в ВМС США. Назван в честь Луиса Пьедрабуэны — аргентинского военного и учёного деятеля.

История службы 
Корабль вступил в строй в 1944 году. Участвовал во Второй мировой и Корейской войнах. В 1960 выведен в резерв, в 1974 вместе с однотипным «Мэнсфилдом» был продан на запчасти Аргентине, купившей до этого у США «Сегуи» и «Иполито Бушар». Однако, техническое состояние корабля позволило провести ремонт и 17 мая 1977 он вошёл в состав аргентинского флота как ARA Piedra Buena (D-29) — четвёртое судно носившее это имя. На корабль был установлен противокорабельный ракетный комплекс «Экзосет».

Фолклендская война 
В 1982 году участвовал в Фолклендской войне. С началом операции «Росарио», эсминец находился в составе оперативного соединения 20 (, TOAS) под командованием Хуана Хосе Ломбардо, куда помимо него входили авианосец «Вейнтисинко де Майо», эскадренные миноносцы «Комодоро Пи», «Иполито Бушар», «Сегуи» и танкер «Пунта-Меданос». Задачей соединения было дальнее прикрытие и поддержка на случай подхода британских кораблей.

После захвата островов входил в состав оперативной группы 79.3, которая 26 апреля 1982 года вышла из порта Ушуая навстречу приближавшемуся к Фолклендам британскому флоту. В состав группы кроме него входили крейсер «Генерал Бельграно», эсминец «Иполито Бушар» и танкер «Пуэрто Росалес». 30 апреля группа была обнаружена британской атомной подводной лодкой «Конкерор» ( — «Завоеватель»), совершавшей патрулирование в районе островов, а 2 мая 1982 года в 15 часов 57 минут субмарина произвела залп тремя торпедами, две из которых попали в «Генерал Бельграно», в результате чего крейсер затонул. По официальной версии, корабли сопровождения в сильном тумане потеряли визуальный контакт с крейсером и не смогли организовать поиск и преследование «Конкерора».

Судьба 
В 1988 году в качестве плавучей цели был потоплен противокорабельной ракетой «Экзосет», пущеной с корвета «Эспора».

Примечания

Литература 
 Грановский Е.А. Флот и Фолкленды: Архипелаг раздора. История Англо-аргентинского военного конфликта 1982 года. — [б. м.] : Издательские решения, 2022. — ISBN 978-5-0056-4283-7

Ссылки 
 
  history.navy.mil: USS Collett
  navsource.org: USS Collett
  hazegray.org: USS Collett
  USS Collett veterans' website
  Portsmouth Herald: «At sea in 1945, he met the enemy in Tokyo Bay» 
 Piedra Buena (D-29) — Historia y Arqueología Marítima 

Collett (DD-730)
Эскадренные миноносцы Аргентины